Susemihl ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Susemihl (1905–1997), 2001-Merkheft-Kolumnenschreiberin
 Ernst Susemihl (1807–1863), deutscher Übersetzer, Junghegelianer
 Franz Susemihl (1826–1901), deutscher klassischer Philologe
 Gustav Susemihl (1797–1862), deutscher Verwaltungsjurist und Forty-Eighter
 Hans Susemihl (1888–1972), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Emden
 Heinrich Susemihl (1862–?), deutscher Bildnismaler und Illustrator
 Irinej Susemihl (1919–1999), russisch-orthodoxer Bischof, Metropolit von Wien und Österreich
 Joachim Bernhard Susemihl (1788–1860), deutscher Verwaltungsjurist

 Martha Koepp-Susemihl (1872–1936), deutsche Malerin
 Norbert Susemihl (* 1956), deutscher Trompeter, Schlagzeuger, Sänger und Bandleiter